Casablanca se poate referi la: 

 Casablanca, un oraș în Maroc;
 Casablanca, film din 1942, cu Humphrey Bogart și Ingrid Bergman în rolurile principale; 
 Conferința de la Casablanca – conferința aliată din 1943;
 Casablanca, cartier al orașului Robstown, Texas, Statele Unite;. 
 Portavion de escortă clasa Casablanca, mic portavion folosit de aliații occidentali în timpul celui de-al doilea război mondial; 
 USS Casablanca, portavion american din această clasă
 Casablanca oraș din Chile;
 Atacurile cu bombă din Casablanca, 2003
 Casablanca Records, firmă americană de înregistrări audio;
 Camp Casablanca, bază militară NATO din Kosovo;
 Casa Blanca, un alt nume dat reședinței oficiale a președintelui El Salvadorului